Le qualificazioni del singolare maschile del Torneo di Wimbledon 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Jaume Munar (primo turno)
  Ruben Bemelmans (qualificato)
  Ilya Ivashka (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Jürgen Zopp (secondo turno)
  Gerald Melzer (secondo turno)
  Yannick Hanfmann (primo turno)
  Peter Polansky (ultimo turno, Lucky loser)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Marcel Granollers (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (ultimo turno, Lucky loser)
  Lorenzo Sonego (ultimo turno, Lucky loser)
  Quentin Halys (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)
  Thomas Fabbiano (qualificato)

  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Calvin Hemery (primo turno, ritirato)
  Michael Mmoh (ultimo turno, Lucky loser)
  Yannick Maden (qualificato)
  Donald Young (secondo turno)
  Henri Laaksonen (secondo turno)
  Thiago Monteiro (primo turno)
  Alexey Vatutin (primo turno)
  Stefano Travaglia (qualificato)
  Adam Pavlásek (secondo turno)
  Ernests Gulbis (qualificato)
  Marcelo Arévalo (primo turno)
  Sebastian Ofner (primo turno)
  Bernard Tomić (ultimo turno, Lucky loser)
  Casper Ruud (primo turno)
  Alexander Bublik (secondo turno)

Qualificati

  Christian Harrison
  Ruben Bemelmans
  Dennis Novak
  Grégoire Barrère
  Stefano Travaglia
  Norbert Gombos
  Stéphane Robert
  Jason Kubler

  Yannick Maden
  John-Patrick Smith
  Christian Garín
  Ernests Gulbis
  Alex Bolt
  Benjamin Bonzi
  Bradley Klahn
  Thomas Fabbiano

Lucky Loser

  Bernard Tomić
  Peter Polansky
  Michael Mmoh
  Hubert Hurkacz

  Lorenzo Sonego
  Simone Bolelli
  Jason Jung

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni

Torneo di Wimbledon 2018